Smithfield může být:

 Smithfield (Illinois) – vesnice v Illinois
 Smithfield (Kentucky) – město v Kentucky
 Smithfield (Maine) – město v Maine
 Smithfield (Nebraska) – vesnice v Nebrasce
 Smithfield (New York) – město v New Yorku
 Smithfield (Severní Karolína) – město v Severní Karolíně
 Smithfield (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Smithfield (Pensylvánie) – obec v Pensylvánii
 Smithfield (Rhode Island) – město ve státě Rhode Island
 Smithfield (Utah) – město v Utahu
 Smithfield (Virginie) – město ve Virginii
 Smithfield (Západní Virginie) – město v Západní Virginii